Pielmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arlette Pielmann (1937–1978), deutsche Malerin
 Claudia Pielmann (* 1959), deutsche Theater- und Fernsehschauspielerin
 Edmund Georg Pielmann (1923–1985), deutscher Maler

Siehe auch:
 Bielmann